Francia
Magny  – comune dell'Alto Reno	
Magny  – comune dell'Eure-et-Loir
Magny  – comune della Yonne
Magny-Châtelard  – comune del Doubs
Magny-Cours  – comune della Nièvre
Magny-Danigon  – comune dell'Alta Saona
Magny-en-Bessin  – comune del Calvados
Magny-en-Vexin  – comune della Val-d'Oise
Magny-Fouchard  – comune dell'Aube
Magny-Jobert  – comune della Haute-Saône
Magny-la-Campagne  – comune del Calvados
Magny-la-Fosse  – comune dell'Aisne
Magny-la-Ville  – comune della Côte-d'Or
Magny-le-Désert  – comune dell'Orne
Magny-le-Freule  – comune del Calvados
Magny-le-Hongre  – comune di Senna e Marna
Magny-les-Hameaux  – comune degli Yvelines	
Magny-lès-Aubigny  – comune della Côte-d'Or
Magny-lès-Jussey  – comune della Haute-Saône
Magny-lès-Villers  – comune della Côte-d'Or
Magny-Lambert  – comune della Côte-d'Or
Magny-Lormes  – comune della Nièvre
Magny-Montarlot  – comune della Côte-d'Or
Magny-Saint-Médard  – comune della Côte-d'Or
Magny-sur-Tille  – comune della Côte-d'Or			
Magny-Vernois  – comune della Haute-Saône

Pagine correlate 
Le Magny